Ukiah désigne :

 
 Ukiah, une ville située dans le comté de Mendocino, dont elle est le siège ;
 la vallée d'Ukiah, dans le comté de Mendocino ;
 Ukiah, une ville située dans l’Oregon.

Homonymie de toponyme